Töndury ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Töndury (1883–1938), Schweizer Jurist und Wirtschaftswissenschaftler